Ammoniosz (3. század), Thmuisz püspöke
 Ammoniosz (4. század), ókeresztény író
 Ammoniosz (3. század), ókeresztény író

 Ammóniosz (grammatikus)
 Ammóniosz Szakkasz
 Ammóniosz (filozófus)
 Ammóniosz Hermeiu
 Alexandriai Ammoniosz
 Pszeudo-Ammóniosz